Visit Panama Cup 2014 steht für:

 Visit Panama Cup Chitré 2014, Tennisturnier in Chitré
 Visit Panama Cup Panama-Stadt 2014, Tennisturnier in Panama-Stadt